spin (w fizyce) – własny moment pędu (moment) danej cząstki w układzie, w którym cząstka spoczywa,
 spin (w public relations/socjotechnice) – pejoratywne określenie mocno zniekształconego portretu rzeczywistości.
 spin (w jeździectwie) – element jazdy w stylu western
 Spin – amerykański magazyn muzyczny, ISSN 0886-3032
 Spin – powieść z gatunku fantastyki naukowej autorstwa Roberta Charlsa Wilsona